szkander: karbirkózás, a birkózás egy fajtája
Szkander bég (Kasztrióta György): középkori albán hadvezér és nemzeti hős